Stenbittjärn (Stenbitstjärn) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Stenbit är dialektalt namn för Bäcköring, Salmo trutta m. fario.

Sverige

Hälsingland 
Stenbittjärnen (Los socken, Hälsingland, 683804-146974), sjö i Ljusdals kommun, 
Stenbittjärnen (Los socken, Hälsingland, 683942-144259), sjö i Ljusdals kommun,  (8,05 ha)
Stenbittjärnen (Los socken, Hälsingland, vid Lossjön), sjö i Ljusdals kommun,  (51 ha)

Jämtland 
Stenbittjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Stenbittjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Stenbittjärnarna (Alanäs socken, Jämtland, 713216-148402), sjö i Strömsunds kommun, 
Stenbittjärnarna (Alanäs socken, Jämtland, 713217-148424), sjö i Strömsunds kommun, 
Stenbittjärnen (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,

Medelpad 
Stenbittjärnen (Hässjö socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun, 
Stenbittjärnarna (Ljustorps socken, Medelpad, 695747-157866), sjö i Timrå kommun, 
Stenbittjärnarna (Ljustorps socken, Medelpad, 695782-157839), sjö i Timrå kommun, 
Sör-Stenbittjärnen, sjö i Timrå kommun,  (1,4 ha)
Stenbittjärnen (Haverö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,

Ångermanland 
Stenbittjärnen (Bjärtrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Finn-Stenbittjärnen, sjö i Kramfors kommun, 
Stenbittjärnen (Torsåkers socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Stenbittjärnen (Ullångers socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (3 ha)
Stenbittjärnen (Vibyggerå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Stenbittjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Stenbittjärnen (Edsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Stenbittjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Stenbittjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Väster-Stenbittjärnen, sjö i Sollefteå kommun, 
Öster-Stenbittjärnen, sjö i Sollefteå kommun, 
Stenbittjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,

Lappland 
Stenbittjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Stenbittjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (3 ha)
Stenbittjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (11,9 ha)
Stor-Stenbittjärnen, sjö i Lycksele kommun,  (9,12 ha)
Stenbittjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun, 
Stenbittjärnen (Åsele socken, Lappland, 709308-156217), sjö i Åsele kommun,  (16,1 ha)
Stenbittjärnen (Åsele socken, Lappland, 710578-155944), sjö i Åsele kommun,  (5,65 ha)
Stenbittjärnen (Åsele socken, Lappland, 711109-155978), sjö i Åsele kommun,  (12,7 ha)

Se även 
Stenbitsjön
Stenbittjärns naturreservat, 
Öringtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn